Polidano ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Polidano (* 1976), maltesischer Badmintonspieler
 Karen Polidano (* 1979), maltesisch-kanadische Sängerin